Дми́трий Пано́в: Панов, Дмитрий Александрович (более известен под псевдонимом 10AGE; род. 1998) — рэпер.
 Панов, Дмитрий Аркадьевич (род. 1964) — историк-архивист, российский генеалог; исследователь родословия первого российского президента Б. Н. Ельцина.
 Панов, Дмитрий Геннадиевич (1909—1965) — советский физико-географ и геоморфолог.
 Панов, Дмитрий Пантелеевич (1910—1994) — полковник авиации, участник Великой Отечественной войны.
 Панов, Дмитрий Петрович (1923—1976) — Герой Советского Союза.
 Панов, Дмитрий Юрьевич (1904—1975) — советский математик, доктор технических наук, профессор.